Bononcini je italské příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Antonio Maria Bononcini (1677–1726) – italský violocellista a hudební skladatel
 Giovanni Bononcini, celým jménem Giovanni Battista Bononcini (1670–1747) – italský hudební skladatel
 Giovanni Maria Bononcini (1642–1678) – italský houslista, hudební skladatel a teoretik
 Giovanni Maria Angelo Bononcini (1678–1753) – italský hudební skladatel

Italská příjmení